Сражение у Куддалора — морское сражение между французским и британским флотами в рамках Семилетней войны 29 апреля 1758 года. Это первое из трех военно-морских сражений между двумя флотами в этом районе во время конфликта.

Предыстория 
Куддалор — индийский порт, расположенный примерно в 180 км к югу от Мадраса (ныне Ченнаи), в 20 км к югу от Пондичерри. Город в то время был столицей французских торговых постов в Индии.

Семилетняя война была официально объявлена ​​в Европе в 1756 году, и первоначально боевые действия развернулись в Атлантике, Карибском бассейне и Канаде, однако вскоре война затронула и Индийский океан, где Британская и Французская ост-Индские компании жестко конкурировали за влияние. В марте 1757 года англичане захватили Чанданнагар, и стало ясно, что все французские учреждения в Индии отныне находятся под угрозой.

Французское правительство, которое имело гораздо меньше военных кораблей, что Королевский военно-морской флот, тем не менее, решило отправить подкрепления в Индию. Была сформирована эскадра из 8 кораблей — Comte de Provence (58 орудий, капитан Жан-Жак Делашез), Bien-Aimé (58, Жан-Батист Буве де Лозье), Vengeur (54, Жан-Батист Кристи де ла Пальер), Mosan (50, Пьер де Бекделивр), Duc de Bourgogne (50, Жан-Батист Дени де Апре де Мандевилетт), Duc d’Orléans (50, Жан-Франсуа Мари де Сюрвиль), Saint-Louis (50, Луи-Доминик де Жоанни), Condé (50, Жак Дерабек), Sylphide (30, Этьенн Майи) — во главе с линкором Zodiaque (74) во главе с графом д`Аше. Эскадра должна была перевезти 4000 солдат в Пондичерри, для укрепления французских позиций в регионе. Суда покинули Францию 2 мая 1757 года, потеряв 300 человек от эпидемии во время остановки в Антлантике, и, наконец, прибыли в индийские воды в апреле 1758 года, где их уже поджидала британская эскадра Джорджа Покока — линкоры HMS Elisabeth (70 орудий), HMS Cumberland (66), HMS Tiger (60), HMS Weymouth (60), HMS Newcastle (54), HMS Salisbury (50), HMS Protector (40), HMS Queensborough (40) — во главе с флагманом HMS Yarmouth (70).

Сражение 
На бумаге французы даже имели некоторое преимущество в огневой мощи перед британской эскадрой — 470 орудий в сумме против 414. Эта разница, однако, была виртуальной, поскольку Покок имел в своем распоряжении исключительно военные корабли (линкоры), в то время как у Аше был лишь один корабль соответствующего класса. Экипажи британских кораблей были более многочисленны и гораздо лучше подготовлены, их скорострельность также была выше.

29 апреля, около полудня, два флота сошлись в поле зрения голландского поста в Негапатаме и начали формировать традиционные линии для ведения огня. Покок, который, похоже, прекрасно знал о составе французской эскадры, решил сосредоточиться на единственном французском линкоре, Зодиаке (74). Канонада началась около 15:00, французы открыли огонь первыми. Покок сконцентрировал огонь своих кораблей на Зодиаке, чтобы скорее вывести его из боя. В 16 часов бой стал стихать: английские корабли сильно пострадали от огня французских кораблей, пока атаковали их флагман, но Зодиак в конечном счете смог отразить натиск британского флагмана Ярмут. Аше сформировал колонну из 5 судов, чтобы продолжить путь, оставив остальные для сдерживания британцев. К счастью для французов, недалеко от Пондичерри море патрулировали французский линкор Comte de Provence (74) и фрегат Diligente. Привлеченные звуками битвы, они вступили в бой, защищая Зодиак. Аше прекратил отступление и вновь развернул корабли для битвы. Покок, многие корабли которого серьезно пострадали, решил проявить осторожность и вывел свои корабли из боя. Британцы направились в Мадрас, чтобы восстановить мачты, а французы возобновили свое путешествие в Пондичерри. Из 8 кораблей французской эскадры наибольшие повреждения получил Bien-Aimé — его пришлось буксировать, но у Коромандельского берега он все-таки пошел ко дну.

Последствия 
Потери сторон точно не известны, считается, что британцы потеряли 29 убитых и 89 раненых, в то время как французы потеряли около 600 человек. Эта цифра включает и убитых, и раненых, однако представляется вполне реалистичной, учитывая, что французские корабли были загружены солдатами. Сам адмирал Аше был серьезно ранен в бою.

Оценки исхода битвы разнятся. Французские историки считают, что она закончилась тактическим успехом французов, так как британцам не удалось достичь своей цели — уничтожить французский флот с подкреплениями. Аше удалось провести конвой, который прибыл к Пондичерри в тот же день.

Литература 
 Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle : guerres, administration, exploration, Paris, SEDES, coll. " Regards sur l’histoire ", 1996, 451 p. (ISBN 2-7181-9503-7)
 Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, éditions Robert Laffont, coll. " Bouquins ", 2002, 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0) Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française, Rennes, éditions Ouest-France, 1994
 Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, éditions Tallandier, mai 2002 (ISBN 2847340084) Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, éditions Sedes, 1993
 André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, t. 5 : La monarchie des Lumières, 1715—1786, Point Seuil, 2002 Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Patrick Villiers et Jean-Pierre Duteil, L’Europe, la mer et les colonies XVIIe-XVIIIe siècle, Hachette supérieur, coll. " Carré Histoire ", 1997 Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Guy Le Moing, Les 600 plus grandes batailles navales de l’Histoire, Marines Éditions, mai 2011, 620 p. (ISBN 9782357430778) Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Jean-Claude Castex, Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises, Laval (Canada), éditions Presses Université de Laval, 2004 (lire en ligne) Document utilisé pour la rédaction de l’article
 Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, 1902 (lire en ligne)

Сражения по алфавиту
Сражения Семилетней войны
Морские сражения Великобритании
Сражения Индии
Морские сражения Франции
Сражения 1758 года
Апрель 1758 года
Сражения в Индийском океане
Морские сражения XVIII века